Argentína
 San Basilio, település Córdoba tartományban, Río Cuarto megyében

 Olaszország
 San Basilio település Szardínián
 San Basilio Róma Q.XXX. kerülete
 San Basilio Velence városrésze